Antonino Paternò del Toscano – politico italiano
 Giovambattista Paternò del Toscano – politico italiano
 Michelangelo Paternò del Toscano – politico italiano